У́лица Чка́лова — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь лётчика-испытателя Героя Советского Союза В. П. Чкалова.

Россия 
В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалось 1334 улицы, названных в честь Валерия Павловича Чкалова.
 Улица Чкалова — улица во Владивостоке.
 Улица Чкалова — улица во Владикавказе.
 Улица Чкалова — улица в Гатчине.
 Улица Чкалова — улица в Данкове.
 Улица Чкалова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Чкалова — улица в Ижевске.
 Улица Чкалова — улица в Ишимбае.
 Улица Чкалова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Чкалова — улица в Калининграде.
 Улица Чкалова — улица в Королёве.
 Улица Чкалова — улица в Краснодаре.
 Улица Чкалова — улица в Краснотурьинске.
 Улица Чкалова — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Чкалова — улица в Липецке.
 Улица Чкалова — улица в Медвежьегорске.
 Улица Чкалова — улица в Михайловке.
 В Москве:
 Улица Чкалова — улица в Лианозове.
 Улица Чкалова — улица в Толстопальцеве.
 Улица Чкалова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Чкалова — улица в Новосибирске.
 Улица Чкалова — улица в Орле.
 Улица Чкалова — улица в Оренбурге.
 Улица Чкалова — улица в Пензе.
 Улица Чкалова — улица в Петровске.
 Улица Чкалова — улица в Перми.
 Улица Чкалова — улица в Петрозаводске.
 Улица Чкалова — улица в Санкт-Петербурге (Левашово).
 Улица Чкалова — улица в Сыктывкаре.
 Улица Чкалова — улица в Тамбове.
 Улица Чкалова — улица в Томске.
 Улица Чкалова — улица в Тюмени.
 Улица Чкалова — улица в Уфе.
 Улица Чкалова — улица в Химках.
 Улица Чкалова — улица в Чите.
 Улица Чкалова — улица в Элисте.
 В Ярославле:
 Улица Чкалова;
 Улица Чкалова — прежнее (до 1957 г.) название Голубятной улицы;
 Улица Чкалова — прежнее (до 1957 г.) название Редковцинской улицы.

Крым 
 Улица Чкалова — улица в Керчи.
 Улица Чкалова — улица в Феодосии.

Украина 
 Улица Чкалова — улица в Виннице.
 Улица Чкалова — улица в Днепре.
 Улица Чкалова — улица в Запорожье.
 Улица Чкалова — улица в Константиновке.
 Улица Чкалова — улица в Кременчуге.
 Улица Чкалова — улица в Луганске.
 Улица Чкалова — улица в Мелитополе.
 Улица Чкалова — улица в Николаеве.
 Улица Чкалова — улица в Харькове.
 Улица Чкалова — улица в Чернигове.
 Улица Чкалова — прежнее название улицы Олеся Гончара в Киеве.

Белоруссия 
 Улица Чкалова — улица в Витебске.
 Улица Чкалова — улица в Кобрине.
 Улица Чкалова — улица в Колодищах.
 Улица Чкалова — улица в Минске.
 Улица Чкалова — улица в Орше.
 Улица Чкалова — улица в Слониме.

Казахстан 
 Улица Чкалова — улица в Алма-Ате.
 Улица Чкалова — улица в Костанае.

См. также 
 Чкаловский проспект

Примечания